Maurois, commune française du département du Nord
 André Maurois, écrivain français (1885-1967)